Bach (ruisseau, cours d'eau en allemand), peut faire référence à :

Patronyme

Famille de Jean-Sébastien Bach 

Aux , la famille Bach, venue de Hongrie et installée en Thuringe, comprend parmi ses membres de très nombreux musiciens. La cinquième génération depuis l'ancêtre commun Veit Bach est celle de son plus illustre représentant :
 Jean-Sébastien Bach, ou Johann Sebastian Bach (1685-1750), compositeur et organiste allemand.

De ses deux mariages, ce dernier a eu 20 enfants (seuls 10 atteignirent l'âge adulte) ; 4 de ses fils et un de ses petits-fils  ont été des musiciens renommés :
 Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784), fils aîné de Jean-Sébastien, surnommé le Bach de Halle;
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), deuxième fils, surnommé le Bach de Berlin et de Hambourg;
 Johann Sebastian Bach (le jeune), (1748-1778), peintre, fils de Carl Philipp Emanuel ;
 Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795), aîné du second lit, surnommé le Bach de Bückebourg;
 Johann Christian Bach (1735-1782), onzième fils, surnommé le Bach de Londres.
 Wilhelm Friedrich Ernst Bach  (1759 -1845), fils de Johann Christoph Friedrich Bach, dernier musicien de la lignée.
Un autre fils, Johann Gottfried Bernhard Bach (1715-1739), fut organiste.

Autres personnes 
 André Bach (1943-2017), général et historien français ;
 August Wilhelm Bach (1796-1869), organiste, pédagogue et compositeur (aucun lien de parenté avec la famille de Jean-Sébastien Bach) ;
 Barbara Bach (1947-), une des James Bond girls ;
 Björn Bach (1976-), kayakiste allemand ;
 Catherine Bach (1954-), une actrice américaine ;
 Christian Bach (1979-), un coureur cycliste allemand ;
 Christian Bach (1959-2019), une actrice argentine naturalisée mexicaine ;
 Christian Friis Bach (1966-), homme politique danois ;
 Danilo Bach (1944-), scénariste américain ;
 Edward Bach (1886-1936), créateur des Fleurs de Bach, la thérapeutique des élixirs floraux ;
 Elvira Bach (1951-), peintre allemande
 Emmanuelle Bach (1968-), actrice française ;
  (19?-), mathématicien et informaticien américain ;
 Francis Bach, chercheur français spécialiste de l'apprentissage statistique ;
 Gabriel Bach (1927-2022), juriste israëlien ;
 Georges Bach (1955-), politicien luxembourgeois ;
 Inka Bach (1956-), écrivain ;
 Jason Bach (1987-), basketteur français ;
 Jean-François Bach (1940-), professeur ;
 Jillian Bach (1973-), actrice américaine ;
 
 John Bach (1946-), acteur néo-zélandais ;
 Johnny Bach (1924-2016), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 King Bach (1988-), acteur américain ; 
 Louis Bach (1883-1914), footballeur français ;
 Maria Bach (1896-1978), compositrice et peintre autrichienne 
 Marta Bach (1993-), joueuse de water-polo espagnole ;
 
 Michael Bach (1958-), violoncelliste et compositeur allemand ;
 Michael Bach (1960-), rameur américain ;
 Nikolaï Bach (1853-1885), sculpteur russe d'origine allemande, frère de Robert Bach ;
 P. D. Q. Bach, personnage imaginaire, pseudonyme de Peter Schickele ;
 Pierre Bach (1906-1971), peintre paysagiste français, né à Toul (Meurthe-et-Moselle), s'installe en 1930 à la marine d'Erbalunga à Brando (Haute-Corse) ;
 Pierre Bach (1932-2020), missionnaire français, vicaire apostolique ;
 Richard Bach (1936-), écrivain américain ;
 Robert Bach (1859-1933), sculpteur russe d'origine allemande, frère de Nikolaï Bach ;
 Robert Bach (préfet) (1889-1976), préfet de la Haute-Loire ;
 Sebastian Bach (1968-), chanteur du groupe de heavy metal américain, Skid Row ;
 Simone Bach (1935-), actrice française
 Thomas Bach (1953 -), escrimeur allemand, Président du Comité International Olympique (2013- ) ;
 Vincent Bach (1890-1976), facteur d'instruments en cuivre américain d'origine autrichienne (aucun lien de parenté avec la famille de Jean-Sébastien Bach) ;
 Victor Bach (1764-1800), militant révolutionnaire français ;
  (1909-19?), gymnaste suisse ;
 Willy Bach (1946-), homme politique britannique.

Pseudonyme 

 Bach (1561-1640), rabbin polonais connu sous le nom de Bach ;
 Charles-Joseph Pasquier (1882-1953), dit Bach, comique troupier (Quand Madelon) entre autres.
 Bach est le pseudonyme d'Estelle Bachelard (1988-), graphiste, illustratrice et autrice québécoise de bande dessinée.

Toponyme 

 Bach, commune de France (Lot)
 Bach, commune d'Autriche (Land du Tyrol)
 Bach est un mot allemand signifiant «ruisseau » qu'on trouve fréquemment dans les toponymes allemands et d'Alsace-Moselle (ex : Eschbach-au-Val, Breitenbach, Gunsbach, Forbach, Rothenbachkopf, etc).

Autres 

 Fleurs de Bach, élixirs floraux inventés par Edward Bach ;
 Bach, cratère sur Mercure.
 Bach, cabanon de bord de mer en Nouvelle-Zélande

Notes

Voir aussi 
 Motif BACH